Hallegård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hallegård (Østermarie Sogn) – en bebyggelse i Østermarie Sogn, Bornholms Regionskommune
 Hallegård (Aaker Sogn) – en bebyggelse i Aaker Sogn, Bornholms Regionskommune